Sheba puede referirse a cualquiera los siguientes:
 Reino de Saba o Reino de Sheba, antiguo reino al sur de la península arábiga, mencionado en las sagradas escrituras de las religiones abrahámicas.
 Reina de Saba o Reina de Sheba, monarca del mencionado reino, conocida por su famosa visita al rey Salomón.
 Centro Médico Sheba, hospital de Israel, de los mayores de Oriente Medio.
 Chaim Sheba, médico y pionero israelí.
 Granjas de Shebaa (o de Sheba'a), territorio disputado en los Altos del Golán.
 Sheba Chhachhi, fotógrafa y activista india de derechos humanos.